Torsnäs kan avse:
 Torsnäs, Björneborg – en stadsdel i Björneborg, Finland.
 Torsnäs, Karlskrona kommun – en småort i Karlskrona kommun, Blekinge.
 Torsnäs, Kyrkslätt – en halvö i Nyland, Finland.
 Þórsnes, en halvö i Västlandet på Island.